Александр Сталийский:
 Сталийский, Александр Александров (1925—2004) — болгарский государственный и политический деятель, министр обороны.
 Сталийский, Александр Цанков (1893—1945) — болгарский государственный и политический деятель.